Andrzej Ryszard Jaworski (1923–2015) – polski naukowiec i pilot, prof. dr inż. techniki lotniczej
 Andrzej Jaworski (ur. 1970) – polski polityk i samorządowiec
 Andrzej  Jaworski – polski naukowiec, prof. dr hab. nauk leśnych
 Andrzej Jaworski – polski muzyk, gitarzysta sesyjny, producent muzyczny.

Zobacz też 
 Kazimierz Andrzej Jaworski (1897–1973) – polski poeta, tłumacz i wydawca

Przypisy